Cascina Fornace ima više značenja:
 Cascina Fornace, Bergamo
 Cascina Fornace, Lecco
 Cascina Fornace, Milano